Lúcio Cornélio Cina (cônsul em 127 a.C.), cônsul em 127 a.C.
 Lúcio Cornélio Cina (m. 84 a.C.), líder da facção dos populares e cônsul romano quatro vezes na década de 80 a.C.. Filho do anterior.
 Lúcio Cornélio Cina (pretor em 44 a.C.), pretor em 44 a.C. e filho do anterior.
 Lúcio Cornélio Cina (cônsul em 32 a.C.), cônsul em 32 a.C. e possivelmente filho do anterior.

Desambiguações de antropônimos